

Biologia i medycyna 
 ostra reakcja na stres
 wstrząs
 szok poporodowy
 szok cieplny

Astronomia 
 szok końcowy